

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Konstancin – część miasta Konstancin-Jeziorna
 Konstancin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Konstancin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Konstancin – część wsi Brzóstków w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków

Inne 
 Konstancin – zlikwidowana stacja kolejki wąskotorowej

Zobacz też 
 Konstancin-Jeziorna
 Skolimów-Konstancin
 Browar Konstancin